A-2 Hrvatska košarkaška liga je drugi razred hrvatskog muškog klupskog košarkaškog natjecanja. Od sezone 1993./94. najbolje momčadi A-2 Hrvatske košarkaške lige ne sudjeluju u doigravanju za prvaka Hrvatske kao u prethodne dvije sezone.

Sustav natjecanja 

U sezoni 1993./94. momčadi A-2 lige bile su svrstane u tri geografski podijeljene skupine: skupina "Jug", skupina "Zapad" i skupina "Istok". Nakon dvokružnog liga sustava po skupinama prvaci skupina, te zadnjeplasirana momčad A-1 Hrvatske košarkaške lige 1993./94. doigravaju za ulazak u A-1 Hrvatsku košarkašku ligu. Pobjednik doigravanja bit će član A-1 Hrvatske košarkaške lige 1994./95.

Rezultati

Skupina jug

Skupina zapad

Skupina istok

Ljestvice učinka

Skupina jug

Skupina zapad

Skupina istok

Doigravanje

Prvaci 

Košarkaški klub Maksimir (Zagreb): Anić, Belamarić, Alen Bešlagić, Bralić, Matko Brlobuš, Mario Bučan, Buljević, Cvetnić, Zdenko Dujaković, J. Jarović, Adrijano Jelavić, Marko Mijić, Ostojić, Milan Parezanović, Ivica Perica, Ozren Perše, Tonći Samodol, Saša Seratlić, Sošić, Radovan Šerbula, Mislav Ucović (trener: Goran Patekar, pomoćni trener: Ilija Matijević)

Izvori 
 dnevni list "Sportske novosti"
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1994/1995, Zagreb, 1994.
 A-2 Liga zapad 
 Popis igrača KK Maksimir 
 KK Maksimir, A-2 Liga Zapad 1993./94, wayback arhiva

Povezani članci 
 A-1 liga 1993./94.
 B-1 liga 1993./94.
 Kup Hrvatske 1993./94.

Vanjske poveznice  

1993/94
m-2-A-2
1993-94